Томас Холланд () — английский писатель и . Написал восемь работ по античной, средневековой истории и истории ислама, а также является автором нескольких хоррор-романов.

Биография 
Томас родился в деревне  вблизи Солсбери, графство Уилтшир, Англия. Обучался в Куинз-колледже Кембриджского университета.

Книги

Романы 
На английском
 
 
На русском

Нон-фикшен (документальная, научная проза) 
На английском
 Rubicon: The Last Years of the Roman Republic. New York, 2003. — (Random House). — ISBN 978-1-400-07897-4.
 Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West. New York, 2005. — (Random House). — ISBN 978-0-307-27948-4.
 
 In the Shadow of the Sword: The Battle for Global Empire and the End of the Ancient World. New York, 2012. — (Random House). — ISBN 978-1-408-70007-5.
 
 
 
 Dominion: The Making of the Western Mind (U.S. edition subtitled 'How the Christian Revolution Remade the World'). — L., 2019. — (Little, Brown). — ISBN 978-1-408-70695-4.
На русском

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Куинз-колледжа (Кембридж)
Писатели Англии
Авторы научно-популярной литературы
Авторы литературы ужасов
Англоязычные писатели-фантасты